Bedlam (North Yorkshire), een dorp in het Engelse district Harrogate
 Bedlam (Shropshire), een gehucht in Engeland
 Bethlem Royal Hospital of London, algemeen psychiatrisch ziekenhuis
 Bedlam (film), een thriller uit 1946
 Bedlam (televisieserie), een Britse televisieserie waarvan de eerste aflevering in 2011 werd uitgezonden
 Bedlam (band), een muziekgroep uit de jaren zeventig
 Bedlam (album), het enige album van bovengenoemde groep
 Bedlam (personage), een stripboekfiguur
 Bedlam (computerspel), een computerspel
Bedlam in Belgium (lied), een lied van AC/DC uit het album 'Flick of the Switch' (1983)